Las Nieves, municipalità delle Filippine nella Provincia di Agusan del Norte
Hondón de las Nieves, comune della Spagna nella Provincia di Alicante
Pico de Las Nieves, il monte più alto dell'isola di Gran Canaria